Corominas o Coromines es un apellido, compartido por las siguientes personas:

 Ferran Corominas (1983-), jugador de fútbol;
 Pere Coromines (1870-1939), político;
 Ernest Coromines i Vigneaux (1913-1992), matemático;
 Joan Coromines i Vigneaux (1905-1997), filólogo;
 Júlia Coromines i Vigneaux (1910-2011), psiquiatra;
 Rodolfo Corominas Segura (1891-1967), gobernador de la provincia de Mendoza;
 Manuel Jalón Corominas (1925-), ingeniero aeronáutico e inventor;
 Enrique Jiménez Corominas (1969-), historietista e ilustrador.